Всплеск может означать:
 Всплеск (фильм)
 Всплеск (математика) — альтернативное название вейвлета.